Quarto di dollaro del dollaro statunitense
Quarto di dollaro del dollaro canadese
Quarto di dollaro del dollaro australiano